Radix est un genre de limnées.
 Radix est un terme latin de botanique qui veut dire racine.
 Radix est un roman de science-fiction d'Alfred Angelo Attanasio paru en 1981.